Einharting ist der Ortsname von

 Einharting (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Einharting (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern